Bettendorf – miejscowość i gmina we Francji, w Alzacji
 Bettendorf – miasto i gmina w Luksemburgu, w kantonie Diekirch
 Bettendorf – gmina w Niemczech, w Nadrenii-Palatynacie
 Bettendorf – dzielnica niemieckiego miasta Alsdorf